Ketamina (vezi și Special K) este un anestezic general, folosit în majoritate pentru începerea și menținerea anesteziei disociative. Ketamina induce o stare asemănătoare unei transe, având în același timp efecte puternice analgezice, sedative și de pierdere a memoriei. Alte utilizări ale ketaminei includ tratamentul durerii cronice și ca sedativ în terapia intensivă. Funcțiile inimii, respirația și reflexele căilor aeriene rămân funcționale în timpul medicației. Efectele apar de obicei la cinci minute după injecție, și pot dura până la 25 de minute.

În vederea inducerii anesteziei, ketamina se administrează intravenos sau intramuscular, dar poate fi administrată și pe cale orală.

Se află pe lista medicamentelor esențiale ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Referințe

Anestezice generale
Euforizanți
Antidepresive
Disociative
Droguri psihoactive
Blocante ale canalelor de calciu
Medicamente esențiale listate de OMS
Agoniști dopaminergici